Sacra conversazione – soggetto pittorico

 Sacra conversazione – dipinto di Alvise Vivarini
 Sacra conversazione (Madonna col Bambino in trono circondato da frati e devoti in preghiera, con i santi Sebastiano, Giovanni Battista, Maria Maddalena e Rocco) – dipinto di Cima da Conegliano
 Sacra conversazione – dipinto di Giovanni Cariani

 Sacra conversazione – dipinto di Marco Palmezzano
 Sacra conversazione Balbi – dipinto di Tiziano Vecellio
 Sacra conversazione Cambi – dipinto di Fra Bartolomeo
 Sacra conversazione Giovanelli – dipinto di Giovanni Bellini